Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del torneo, ma non hanno partecipato causa infortunio di entrambe.

Latisha Chan e Martina Hingis hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Tímea Babos e Andrea Sestini Hlaváčková con il punteggio di 6–1, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Latisha Chan /  Martina Hingis (campionesse)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinali)
  Sania Mirza /  Peng Shuai (semifinali)
  Tímea Babos /  Andrea Sestini Hlaváčková (finaliste)

 Kateřina Siniaková /  Barbora Strýcová (quarti di finale)
 Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (secondo turno)
 Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (secondo turno)

Wildcard 

  Han Xinyun /  Liang Chen (secondo turno)

 Wang Qiang /  Wang Yafan (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2017